Василий Григорьевич Котов (15 сентября 1921 — 5 июля 1999) — командир взвода 42-й отдельной гвардейской разведывательной роты (46-я гвардейская Краснознаменная стрелковая дивизия, 22-й гвардейский стрелковый корпус, 6-я гвардейская армия, 2-й Прибалтийский фронт), гвардии сержант, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы трёх степеней.

Биография 
Родился 15 сентября 1921 года в селе Хвощинка ныне Еланского района Волгоградской области в крестьянской семье. Русский. Член КПСС с 1944. Окончил 7 классов в 1936. Работал шофёром в МТС.

В Красной армии с февраля 1941 года. На фронте в Великую Отечественную войну с июня 1941 года.
       
Службу проходил водителем в особом отделе НКВД 17-го механизированного корпуса. С первого дня войны – в действующей армии. Воевал на Западном и Калининском фронтах. Принимал участие в оборонительном сражении в Белоруссии, битве за Москву. После расформирования корпуса был переведён водителем в особый отдел НКВД Западного фронта, затем – 5-го гвардейского стрелкового корпуса. Неоднократно выполнял задания под бомбежкой и артиллерийским обстрелом противника, обеспечивая связь передовых частей со штабом корпуса. Приказом командира корпуса был награждён медалью «За боевые заслуги».

В дальнейшем проходил службу в разведывательной роте 46-й гвардейской стрелковой дивизии. Воевал на Воронежском, Калининском, 2-м и 1-м Прибалтийских и Ленинградском фронтах. Принимал участие в Невельской, Витебско-Оршанской, Полоцкой, Шяуляйской и Мемельской наступательных операциях, блокаде курляндской группировки немецких войск. В боях четырежды был ранен.

10 февраля 1944 года в районе деревни Иванищево ныне Пустошкинского района Псковской области разведчик сержант В. Г. Котов в ходе захвата контрольного пленного прикрывал группу захвата огнём из ручного пулемёта. Ведя огонь по противнику, отвлекал его внимание на себя и обеспечил отход группы с пленным. В ходе предыдущих поисков уничтожил 4 немецких солдат. Командиром роты представлен к награждению орденом Красной Звезды. Приказом командира дивизии награждён медалью «За отвагу».
 
В ночь на 14 марта 1944 года в районе города Опочка ныне Псковской области командир отделения В. Г. Котов, будучи старшим группы прикрытия, вместе со своим отделением подобрался к огневой точке противника и огнём из автоматов уничтожил её расчёт из 7 немецких солдат. Тем самым была создана возможность для группы захвата подойти к объекту атаки и захватить пленного. Командиром роты В. Г. Котов был представлен к награждению орденом Красной Звезды.

Приказом командира 46-й гвардейской стрелковой дивизии от 8 апреля 1944 года награждён орденом Славы 3-й степени.

В ходе Шяуляйской наступательной операции 31 июля 1944 года при преследовании отходящего противника в районе города Куршенай ныне Шяуляйского района Шяуляйского уезда (Литва) командир взвода В. Г. Котов со своим взводом напал на вражеский обоз, уничтожив до 30 немецких солдат и захватив 6 повозок с военным имуществом. Решительными действиями разведчиков было обеспечено успешное продвижение частей дивизии. Приказом командующего 6-й гвардейской армией был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.
 
В ходе Мемельской наступательной операции с 15 по 20 сентября 1944 года его взвод уничтожил большое количество живой силы противника и захватил 6 контрольных пленных. Лично командир взвода уничтожил 2 офицеров и 7 солдат врага. В. Г. Котов захватил в плен немецкого минера в момент минирования моста, заставил его обезвредить установленные заряды и обеспечил продвижение частей дивизии через мост. Командиром роты представлен к награждению орденом Красного Знамени. Приказом командира 22-го гвардейского стрелкового корпуса награждён вторым орденом Отечественной войны 2-й степени..

22 октября 1944 года в районе населённого пункта Паузери (ныне Бункская волость Приекульского края, Латвия) В. Г. Котов во главе разведывательной группы на подходе к переднему краю противника был обстрелян из секрета боевого охранения. Смело бросившись на врага, разведчики забросали их гранатами и захватили личные документы. Приказом командира дивизии В. Г. Котов был награждён орденом Красной Звезды.
 
8 ноября 1944 года в районе города Лиепая (Латвия) В. Г. Котов во главе разведгруппы выполнял боевое задание по захвату контрольного пленного. Скрытно приблизившись к позиции огневой точки противника, разведчики ворвались в окоп, уничтожили расчёт пулемёта и одного пулемётчика захватили в плен. Пленный дал необходимые командованию сведения. Командиром роты В. Г. Котов был представлен к награждению орденом Отечественной войны 1-й степени.

Приказом командующего 6-й гвардейской армией от 12 декабря 1944 года гвардии сержант Котов Василий Григорьевич награждён орденом Славы 2-й степени.

6 января 1945 года во главе разведгруппы выполнял очередное боевое задание в тылу врага. Устроив засаду, разведчики захватили контрольного пленного и без потерь вернулись в расположение части. Был представлен к награждению орденом Красной Звезды.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество гвардии сержант Котов Василий Григорьевич награждён орденом Славы 1-й степени.

Всего за время войны на счету В. Г. Котова 10 лично взятых «языков» и более 40 уничтоженных немецких офицеров и солдат.

В июне 1946 года старшина В. Г. Котов демобилизован. Остался жить в городе Паланга (Литва). Поступил работать в морской флот, работал машинистом рефрижераторной установки. В начале 1970-х годов переехал в город Владивосток. Работал машинистом на железной дороге.

Умер 5 июля 1999 года. Похоронен на Морском кладбище во Владивостоке.

Награды 

 Орден Отечественной войны I степени (11.03.1985)
 Орден Отечественной войны II степени (16.10.1944)
 Орден Отечественной войны II степени (22.10.1944)
 Орден Красной Звезды (03.11.1944)
Полный кавалер ордена Славы:
 орден Славы I степени (29.06.1945);
 орден Славы II степени (12.12.1944);
 орден Славы III степени (08.04.1944);

 медали, в том числе:
 «За отвагу» (14.02.1944)
 «Медаль «За боевые заслуги»» (22.12.1942)
 «Медаль «За оборону Москвы»» 
 «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 «За победу над Германией» (9 мая 1945);

 «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.

 «30 лет Советской Армии и Флота»
 «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне» (1970)

Память 
 На могиле установлен надгробный памятник
 Его имя увековечено в Главном Храме Вооружённых сил России, и навсегда запечатлено на мемориале «Дорога памяти»
 Во Владивостоке установлена мемориальная доска на фасаде здания по адресу ул. Волкова, дом 5, где проживал Василий Котов.

См. также 
 Список полных кавалеров ордена Славы/К
 46-я гвардейская стрелковая дивизия

Примечания

Литература 
 
 Мужала молодость в боях. М., 1980.
 Полные кавалеры ордена Славы: биогр. слов. Т.1. – Москва, 2010.

Ссылки 
 
 
 
 на сайте Память народа
 на сайте Память народа
 на сайте Память народа
 на сайте Память народа
 на сайте Память народа
 на сайте Память народа
 на сайте Память народа
 на сайте Память народа
 на сайте Память народа
 на сайте Память народа
 на сайте Память народа

Полные кавалеры ордена Славы
Сапёры Великой Отечественной войны
Участники битвы за Москву